El Código Internacional de Nomenclatura de Bacterias (siglas en inglés ICNB) es el sistema de nomenclatura que gobierna el nombre científico para las bacterias. El código es publicado por el Comité Internacional de Sistemática de Procariotas (ICSP).  El "Día Oficial de Inicio de la Nomenclatura"  para el actual International Code of Nomenclature of Bacteria es el 1 de enero de 1980.

Originalmente el Código botánico se manejaba en conjunto con Bacteria,  hasta 1975. Un código anterior de nomenclatura bacteriológica fue aprobado en el 4º Congreso Internacional de Microbiología en 1947, pero fue  descartado más tarde.

El tipo nomenclatural de las bacterias no es un organismo muerto como en animales y plantas, sino una cepa de bacterias cultivada viva, en general congelada, y disponible en al menos dos colecciones diferentes. La lista de taxones nominales de las bacterias, a diferencia de lo que pasa en plantas y lo que pasaba en animales hasta el Zoobank, es publicada en una única revista, la Approved List of Bacterial Names ("Lista aprobada de nombres de bacterias").

La clasificación más aceptada es la elaborada por la oficina editorial del Manual de Bacteriología Sistemática de Bergey (Bergey's Manual of Systematic Bacteriology) como paso preliminar para organizar el contenido de la publicación. Esta clasificación, conocida como "The Taxonomic Outline of Bacteria and Archaea" (TOBA), está disponible en Internet.

Referencias

Véase también 
Nomenclatura (biología) características básicas de los Códigos de Nomenclatura.

Enlaces externos 
 International Comité de Sistemática de Prokariotes (ICSP)
 Corta historia del Código de Bacteriología
 Lista de Nombres de Prokariotes con base en la Nomenclatura

Términos bacteriológicos
Bacteria
Nomenclatura biológica